Twilight (Pensilvânia) - distrito do condado de Washington, no estado americano da Pensilvânia

Artes 
 Twilight, título original do primeiro livro da série homônima, lançado em português como Crepúsculo
 Twilight (série), série de livros da escritora americana Stephenie Meyer.
 Twilight (Meg Cabot), último livro da série A Mediadora.
 Twilight (br: Fugindo do Passado / pt: A Hora Mágica), filme estadunidense de 1998 do gênero policial
 Twilight, título original do filme de 2008 lançado em português com o título de Crepúsculo
 Twilight (trilha sonora), álbum com a trilha sonora do filme homônimo, de 2008.
 Twilight, primeira faixa do album Purgatory Afterglow da banda de Death Metal Edge Of Sanity.

Desambiguação